Yixian kan syfta på:

Folkrepubliken Kina
Yixian, Anhui, ett härad i Anhui-provinsen.
Yixian, Hebei, ett härad i Hebei-provinsen.
Yixian, Liaoning, ett härad i Liaoning-provinsen.
Yixian-formationen, en geologisk formation i Liaoning.